Choybalsan est une ville de Mongolie.
 Choybalsan (1895-1952) est le nom d'un dirigeant du régime communiste de la République populaire mongole.